Příjmení Larson nosí více významných osobností:

 Brie Larson (* 1989) – americká herečka a zpěvačka
 Peter Larson (* 1952) – americký paleontolog, sběratel fosilií a ředitel Black Hills Institute of Geological Research
 Susan G. Larsonová (* ???) – americká bioložka a antropoložka

Související články 
 Larsson